Die Australia Open 2018 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Mai 2018 in Sydney statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 H. S. Prannoy (zurückgezogen)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
 Tanongsak Saensomboonsuk (zurückgezogen)
 Sameer Verma (Viertelfinale)
 Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Lee Cheuk Yiu (Halbfinale)
 Daren Liew (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Michelle Li (1. Runde)
 Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
 Minatsu Mitani (Halbfinale)
 Neslihan Yiğit (zurückgezogen)
 Natsuki Nidaira (zurückgezogen)
 Brittney Tam (1. Runde)
 Shiori Saito (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Berry Angriawan / Hardianto (Champions)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Finale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Halbfinale)
 He Jiting / Tan Qiang (1. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (zurückgezogen)
 Tan Boon Heong /  Yoo Yeon-seong (1. Runde)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Viertelfinale)
 Alwin Francis / K. Nandagopal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Misato Aratama / Akane Watanabe (Halbfinale)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Champions)
 Du Yue / Li Yinhui (2. Runde)
 Baek Ha-na / Lee Yu-rim (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 He Jiting / Du Yue (Viertelfinale)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
 Choi Sol-gyu / Kim Ha-na (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Champions)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Finale)
 Wang Zekang / Li Yinhui (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Sydney